Дикое: — топоним.

Населенные пункты 
 Дикое — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Замошское сельское поселение.
 Дикое — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Пельшемское сельское поселение.
 Дикое — деревня в Великолукском районе Псковской области, Пореченская волость
 Дикое — деревня в Новодугинском районе Смоленской области

Озёра 
 Россия
 Дикое — в Бурятии
 Дикое — в Мурманской области
 Дикое — в Пермском крае
 Дикое — в Гаринском районе Свердловской области
 Дикое — в Таборинском районе Свердловской области
 Дикое — в Тавдинском районе Свердловской области
 Дикое — в Тюменской области
 Дикое — в Сарапульском районе Удмуртии
 Дикое — в Ярском районе Удмуртии
 Дикое — в Хакасии

 Другие страны
 Дикое — в Червенском районе Белоруссии (бассейн реки Волмы)
 Дикое — в Червенском районе Белоруссии (бассейн реки Усы)

Прочее 
 Дикое — болото в Белоруссии на севере Пружанского района Брестской области и юге Свислочского района Гродненской области
 Дикое — район города Липецк